IBA o Iba se puede referir a:

 Iba, municipio de Zambales en Filipinas;
 Important Bird Area, áreas importantes para la conservación de las aves (AICA), programa llevado a cabo por Birdlife Internacional.
 Independent Broadcasting Authority;
 Indian Banks' Association;
 International Bar Association (IBA), Colegio de Abogados Internacional.
 International Bartenders Association, Asociación Internacional de Bármanes.
 International Boxing Association, Asociación Internacional de Boxeo Aficionado.
 Israel Broadcasting Authority, Autoridad de Radiodifusión de Israel.
 International Basketball Association, liga de baloncesto ya desaparecida.